Bridou peut désigner  : 
 Christophe Bridou, un policier français, accusé à tort de pédophilie à Garges-lès-Gonesse en 2001 ;
 Jacques Bridou, un bobeur français ;
 Justin Bridou, une marque agro-alimentaire.

Voir aussi
 
Patronyme français